Hill est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome américain Richard Erik Hill.

Comètes numérotées

Comètes non numérotées

Notes et références